Gauvin est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Andrée Dalcourt-Gauvin (1938-), infirmière québécoise ;
 Antony Gauvin (1973-), ancien footballeur professionnel ;
 Axel Gauvin (1944-), écrivain français ;
 Eusèbe Gauvin (1852-1931), homme politique français ;
 Henri Alphonse Gauvin (1815-1841), patriote franco-canadien ;
 Jean Gauvin (1945-), homme politique canadien ;
 Jehan Gauvin (1641-1706), un des tout premiers propriétaires terriens de Lorette en Nouvelle-France ;
 Karina Gauvin (1966-), soprano canadienne ;
 Laurent et Patrick Gauvin, meurtriers français ;
 Lise Gauvin (1940-), écrivaine, essayiste et critique littéraire québécoise ;
 Robert Gauvin (1968-), homme politique canadien ;
 Roger Gauvin (1918-2007), journaliste français ;
 Valérie Gauvin (1996-), footballeuse française ;
 William Gauvin (1913-1994), ingénieur et professeur québécois.

Toponyme 

 Gauvin, hameau de la municipalité de Maria en Gaspésie.

Voir aussi 
 Gauvain

Patronyme français
Toponymie québécoise